Buslijn A (Amsterdam)
Buslijn A (Haaglanden)
Buslijn A (Rotterdam-Schiedam)